Свято́й Нос — название географических объектов в России.

Мысы и полуострова 
 Святой Нос — крупнейший полуостров озера Байкал.
 Святой Нос — мыс на Кольском полуострове, разделяет Баренцево и Белое моря, а также Мурманский и Терский берега.
 Святой Нос — мыс на южном берегу моря Лаптевых (Якутия, при входе в пролив Дмитрия Лаптева).
 Святой Нос — мыс на Тиманском берегу Баренцева моря (Ненецкий автономный округ) у входа в Чёшскую губу.

Населённые пункты 
 Святой Нос — посёлок в ЗАТО Островной Мурманской области.
 Святой Нос — село в Баргузинском районе Бурятии.